

Astronomia
 1800 Aguilar – asteroide della fascia principale

Geografia

Stati Uniti
 Aguilar –  centro abitato del Colorado.

Filippine
 Aguilar – municipalità nella Provincia di Pangasinan

Spagna
 Aguilar de Bureba – Provincia di Burgos
 Aguilar de Campoo – Provincia di Palencia
 Aguilar de Campos – Provincia di Valladolid
 Aguilar de Codés – Navarra
 Aguilar de la Frontera – Cordova
 Aguilar de Segarra – provincia di Barcellona
 Aguilar del Alfambra – Teruel
 Aguilar del Río Alhama – La Rioja

Persone
 Alfonso de Aguilar – ecclesiastico spagnolo
 Ángel María Aguilar – pittore panamense
 Antonio Aguilar – attore messicano
 Antonio Aguilar Correa – politico spagnolo
 Fernando Sebastián Aguilar – cardinale e arcivescovo spagnolo
 Gaspar Aguilar – poeta e drammaturgo spagnolo
 Gerónimo de Aguilar – conquistatore spagnolo
 Grace Aguilar – scrittrice britannica di origine ebraico-portoghese
 José de Aguilar – gesuita peruviano
 José Aguilar – guerrigliero spagnolo
 José Aguilar Pulsar – pugile cubano
 José Aguilar Rodríguez – ciclista venezuelano
 Juan Ignacio Aguilar – gesuita peruviano
 Laura Aguilar – fotografa statunitense
 Pablo Aguilar Bermúdez – cestista spagnolo
 Pablo Serrano Aguilar – scultore spagnolo
 Pepe Aguilar – cantautore statunitense
 Sandra Aguilar – ginnasta spagnola
 San Rodrigo Aguilar Aleman – santo messicano
 Salvador Garcia Aguilar – scrittore spagnolo

Altro
 Aguilar – casa editrice spagnola
 Castello di Aguilar